Флаг сельского поселения Ганусовское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Ганусовское Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 9 февраля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4706.

Флаг муниципального образования сельское поселение Ганусовское составлен на основе герба сельского поселения Ганусовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее по центру фигуры из герба поселения: жёлтого идущего и обернувшегося коня, накрытого красной попоной с изображением жёлтого петуха».

Обоснование символики 
Основание посёлка Ганусово, давшее своё имя муниципальному образованию, относится к 1964 году, когда здесь началось строительство корпусов Бронницкого филиала Томилинской птицефабрики. Историческая связь территорий современного Ганусовского сельского поселения с Бронницкой землёй (в XVIII—XX веках они входили в состав Бронницкого уезда) отражена на флаге фигурой коня на зелёном полотнище, перекликающейся с композицией Бронницкого флага. Конь, обернувшийся назад, аллегорически символизирует пройденный путь, трудовые успехи местных жителей.

Изображение петуха на попоне аллегорически указывает на «градообразующее» предприятие — филиал Томилинской птицефабрики (в гербе Томилино изображена петушиная голова).

Зелёный цвет — символ природы, сельского хозяйства, здоровья, молодости, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, почёта, уважения, энергии.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением петуха